

Jegyzetek

 
Települések listái országok szerint

simple:Bosnia and Herzegovina#Cities